.

Origine e diffusione
Il nome significa "che profuma", "fragrante". Raggiunse la massima popolarità alla fine degli anni Ottanta, quando era tra i primi dieci nomi femminili più diffusi in Turchia; il suo utilizzo è andato scemando agli inizi del XXI secolo.

Onomastico
Il nome è adespota, ossia privo di santa patrona, quindi l'onomastico cade il 1º novembre, giorno di Ognissanti.

Persone

Burcu Özberk, attrice turca
Burcu Yüksel, ex altista turca

Il nome nelle arti
Burcu Meltem Uyar è un personaggio del serial televisivo turco Cherry Season - La stagione del cuore (Kiraz Mevsimi), interpretato dall'attrice Nihal Işıksaçan

Note

Voci correlate

Prenomi di origine altaica